Mabel Valdez, periodista fue una telenovela venezolana, producida por RCTV. La historia fue escrita por José Ignacio Cabrujas y Jorge Cavanet Inspirada en la vida de la reportera Marietta Santana fue protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray.

Elenco 
 Marina Baura - Mabel Valdez
 Raúl Amundaray - Ricardo
 María Conchita Alonso
 Cecilia Villarreal - Ligia
 Gustavo Rodríguez - Julio
 Henry Zakka
 América Barrios

Telenovelas en español
Telenovelas de Venezuela